Esistono più comuni francesi con questo nome

La Chapelle-Neuve – Côtes-d'Armor
La Chapelle-Neuve – Morbihan